Revolution kan syfta på

 Revolution – en snabb omdaning, omvälvande händelseförlopp
 Revolution (organisation) – den svenska sektionen av Internationella Marxistiska Tendensen
 Revolution (tidning) – en trotskistisk/marxistisk tidskrift
 Revolution (låt) – med och av Beatles på deras "White Album" från 1968
 Revolution (musikalbum) – Kajsa Grytts andra album från 1994
 Revolution (TV-serie) – av J.J. Abrams och Eric Kripke. Skapad 2012
 Revolution (ungdomsförbund) – en ungdomsgrupp närstående Arbetarmakt
 Revolution 909 – en sång från 1998 av Daft Punk
 Revolution Software – ett datorspelsföretag 
 Nintendo Revolution – kodnamnet på en spelkonsol från Nintendo, se Wii

Revolution!
 Revolution! (musikalbum) – ett musikalbum av Paul Revere and The Raiders, släppt 1967
 Revolution! Om Frankrikes blodiga år  – en bok av Herman Lindqvist